Süper ist der Familienname folgender Personen: